Hypodistoma är ett släkte av sjöpungar. Hypodistoma ingår i familjen Holozoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Hypodistoma